Aladdin Allahverdiyev – scienziato russo di origine azera
 Elnur Allahverdiyev – ex calciatore azero
 Füzuli Allahverdiyev – ex calciatore azero